Пошо́н () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Пошон, Альфред (1878—1959) — швейцарский скрипач и музыкальный педагог.
 Пошон, Эрнст (Эрнест) — швейцарский кёрлингист.